Toboc este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Horia Toboc (n. 1955), atlet român
  (n. 1992), atlet român

Nume de familie românești